Ligier F1 je nekdanje moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Prvo zmago so dosegli v svoji drugi sezoni 1977 na Veliki nagradi Švedske z Jacquesem Laffitom, kar je prva povsem francoska zmaga v zgodovini Formule 1, zadnjo pa v svoji zadnji sezoni 1996, ko je na Veliki nagradi Monaka zmagal Olivier Panis. Po sezoni 1996 je moštvo namreč kupil Alain Prost in ga preimenoval v Prost Grand Prix.

Zmage

  
Velika nagrada Švedske - Jacques Laffite
 

  
Velika nagrada Argentine - Jacques Laffite
Velika nagrada Brazilije - Jacques Laffite
Velika nagrada Španije - Patrick Depailler
 

  
Velika nagrada Belgije - Didier Pironi
Velika nagrada Nemčije - Jacques Laffite
 

  
Velika nagrada Avstrije - Jacques Laffite
Velika nagrada Kanade - Jacques Laffite
 

  
Velika nagrada Monaka - Olivier Panis

Dirkači

 Jacques Laffite (1976-1982, 1985-1986): 135 dirk, 6 zmag
 Olivier Panis (1994-1996): 49 dirk, 1 zmaga
 René Arnoux (1986-1989): 53 dirk
 Thierry Boutsen (1991-1992): 32 dirk
 Didier Pironi (1980): 14 dirk, 1 zmaga
 Érik Comas (1991-1992): 28 dirk
 Andrea de Cesaris (1984-1986): 27 dirk
 Philippe Alliot (1986, 1990): 27 dirk
 Martin Brundle (1993, 1995): 27 dirk
 Patrick Depailler (1979): 7 dirk, 1 zmaga
 Jacky Ickx (1979): 8 dirk
 Patrick Tambay (1981): 8 dirk
 Jean-Pierre Jarier (1977, 1981, 1983): 17 dirk

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1976
Športna moštva, razpuščena leta 1996